Би́тва на Желя́ні — битва між Руссю та половцями, що відбулася 23 липня 1093 року на річці Желянь, в урочищі поблизу Києва. Згадується в «Повісті временних літ». Руське військо, яке складалося з киян, очолював великий князь київський Святополк Ізяславич. Командири з половецького боку в літописі не вказані. Закінчилася розгромом русів. Після перемоги половці повернулися до облоги Торчеська, який невдовзі здобули і спалили.

Опис 
Битва сталася через два місяці після розгромної поразки Святополка та його братів на річці Стугна, біля Треполя. Половці, які після перемоги тримали в облозі Торчеськ, розділи свої сили, пустивши частину своїх вояків плюндрувати княжі володіння між Києвом і Вишгородом. Святополк вийшов зі своєю дружиною на Желянь, аби перехопити їх, і зійшовся з противником. У бою руси не витримали і побігли перед половцями. За свідченням літописця Святополкове військо зазнало величезних втрат — убитих з руського боку було більше ніж в битві під Стугною; сам князь повернувся до столиці лише з двома мужами. Через цей розгром, наступного дня, 24 липня, в день святих Бориса і Гліба, в Києві була велика жалоба.

Примітки

Джерела 
 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). — Т. 2. Ипатьевская летопись  (2-е издание). — Санкт-Петербург: Археографическая комиссия, 1908.
 Літопис руський  / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — Київ: Дніпро, 1989. — С. 135. ISBN 5-308-00052-2
 Квітницький М. В. Половці  // 
 Плахонін А. Г. Стугна, битва на річці 1093  // 
 Мандзяк В. Битви української середньовічної та ранньомодерної історії. — Львів: Літопис, 2011. — С. 114—115.

Посилання 
 Русько-половецькі війни 

Битви в Київській області
1093 в Україні
Київ у добу Київської Русі
Історія Києво-Святошинського району

Події 23 липня